Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 788 dans le monde.

 RS-786 au Brésil
 Route régionale 786 en Finlande
 Route nationale 786 en France